Sally Bollywood es una serie de televisión, realizada en formato 2D de animación.

Sinopsis
La serie trata sobre una niña india, llamada Sally, que vive en una ciudad llamada Cosmópolis. Su padre, Harry, es un detective privado que trabaja en el S.B.I. (Sally Bollywood Investigations, en inglés) que se encuentra en su casa. La niña Sally, junto con su amigo Doowee McAdam, resolverán muchos casos.

Emisiones Internacionales

Voces

Enlaces externos
 https://web.archive.org/web/20110205220816/http://www.mon-ludo.fr/sally-bollywood/
 http://www.imdb.com/title/tt1791225/

Series de televisión de Francia
Series de televisión animadas
Series de televisión infantiles
Animación de Francia
Series de televisión iniciadas en 2009
Mujeres detectives ficticias